Janek může být:

domácká podoba křestního jména Jan
Janek Kroupa – český novinář
Janek Ledecký – český zpěvák a písničkář
Janek Rubeš – český reportér a moderátor
v pejorativním smyslu také přespříliš neklidný či divoký člověk či zvíře, odtud pak sloveso jančit a přídavné jméno zjančený
Modrý Janek (zkratka MJ) – moštová odrůda révy vinné

příjmení
Michal Janek (* 1948) – český lékař a politik
Miroslav Janek (* 1954) – český kameraman a režisér

Související články 
 Janka
 Janko

Česká příjmení